Procolophonidae — семейство вымерших небольших рептилий из надсемейства Procolophonoidea подотряда проколофонов (Procolophonia). Известны по черепам размером около 5 см в диаметре.

Описание 

Телосложением напоминали упитанных ящериц с широкощёкими черепами. На щеках имелись толстые шипы, направленные назад. Hypsognathus из Северной Америки имел многочисленные шипы на щеках. Procolophon, в честь которого названо семейство, был необычным для своей группы: его череп напоминал череп черепахи своим посттемпоральным отверстием. В связи с этим проколофонов, наряду с черепахами, относили к анапсидам.

Вплоть до раннего триасового периода зубы Procolophonidae были острыми, что указывает на их насекомоядность. Позднее в триасовом периоде зубы стали более широкими, что говорит о переходе на растительную пищу. К концу триасового периода Procolophonidae вымерли.

Недавние находки указывают, что эти животные, возможно, обитали в Антарктике в раннем триасовом периоде, то есть были первыми четвероногими в Антарктике.

Представители 
  — жили в среднем триасе (около 249 млн лет назад) на территории Польши

Примечания

Ссылки 
 Introduction to Procolophonoidea
  72.

Проколофономорфы
Пресмыкающиеся пермского периода
Пресмыкающиеся триасового периода